Зи́мняя война́ () — финский художественный фильм 1989 года по роману Антти Туури, посвящённый событиям советско-финской войны 1939—1940 годов. В фильме использовано множество военной техники времён Второй мировой войны: танки Т-26, бомбардировщики СБ, истребители И-16 и так далее.

Сюжет 
В центре внимания — судьба группы финских солдат-резервистов, призванных на манёвры в 1939 году и оказавшихся в 23-м пехотном полку, в водовороте военных действий. В попытках отразить атаки советских войск и при этом выжить самим многие из них погибают. Фильм заканчивается на моменте прекращения огня между силами сторон в 1940 году.

В ролях

Главные персонажи

Второстепенные персонажи

Награды и номинации 
Режиссёр Пекка Парикка был номинирован на Золотого медведя в номинации «Лучший режиссёр» на 40-м Берлинском международном кинофестивале в 1990 году.

На Jussi Awards (главной кинопремии Финляндии) в том же году фильм получил шесть наград:

 Лучший актёр: Танели Мякеля
 Лучший координатор: Раймо Миккола
 Лучшая режиссура: Пекка Парикка
 Лучшая музыка: Юха Тикка
 Лучший звукозаписи: Пол Юрала
 Лучший актёр второго плана: Веса Вирикко

Также Танели Мякеля также выиграл в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме на Северном кинофестивале в Руане.

См. также 
 Лидеры финского кинопроката
 Эвакуация (фильм, 1956)
 Лыжный патруль (фильм, 1940)

Примечания

Ссылки 

Военные фильмы Финляндии
Исторические фильмы Финляндии
Фильмы о войнах XX века
Советско-финляндская война (1939—1940)
Фильмы Финляндии 1989 года
Фильмы о Советско-финляндской войне (1939-1940)